Ахалсопели:

Грузия 
 Ахалсопели — ныне село в Гудаутском районе Абхазии.
 Ахалсопели — село Гардабанского муниципалитета, края Квемо-Картли республики Грузия.
 Ахалсопели — село в Зугдидском муниципалитете края Самегрело-Земо Сванети (Грузия).
 Ахалсопели — село, входящее в Карельский муниципалитет края Шида-Картли Грузии.
 Ахалсопели — село в Кварельском муниципалитете края Кахетия (Грузия).
 Ахалсопели — деревня в Озургетском муниципалитете края Гурия (Грузия).
 Ахалсопели — село в Самтредском муниципалитете края Имеретия (Грузия).
 Ахалсопели — село в Хашурском муниципалитете края Шида-Картли (Грузия).
 Ахалсопели — село в Хелвачаурском муниципалитете Аджарии (Грузия).